Luis Lacalle steht für folgende Personen:

 Luis Alberto Lacalle Herrera (* 1941), uruguayischer Rechtsanwalt und Politiker, Präsident von Uruguay 1990–95
 Luis Alberto Lacalle Pou (* 1973), uruguayischer Rechtsanwalt und Politiker.